Erebia virgata är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1904. Erebia virgata ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
virgata